Erianthus är ett släkte av insekter. Erianthus ingår i familjen Chorotypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Erianthus